Schönburg-Glauchau ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Graf von Schönburg-Glauchau (* 1969), deutscher Schriftsteller
 Carl von Schönburg-Glauchau (1899–1945), deutscher Adeliger
 Gloria Gräfin von Schönburg-Glauchau, heute Gloria von Thurn und Taxis (* 1960)
 Joachim von Schönburg-Glauchau (1873–1943), Graf, Abgeordneter in der Ersten Kammer des Sächsischen Landtags
 Joachim Graf von Schönburg-Glauchau (1929–1998), deutscher Politiker (CDU)
 Maya Felicitas Gräfin von Schönburg-Glauchau (1958–2019), deutsche Persönlichkeit des öffentlichen Lebens